Болотнянский сельсовет — административная единица на территории Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Болотня.

История 
29 декабря 2014 года были упразднены посёлки Победа и Рубаное.

Состав 
Болотнянский сельсовет включает 18 населённых пунктов:

 Болотня — агрогородок.
 Гутище — деревня.
 Ёвня — посёлок.
 Жевинник — посёлок.
 Завидовка — посёлок.
 Загребье — посёлок.
 Задворье — посёлок.
 Кристополье — посёлок.
 Ленинский — посёлок.
 Лесное — посёлок.
 Моховая — деревня.
 Новая Олешня — деревня.
 Осиновка — посёлок.
 Осов — посёлок.
 Старая Олешня — деревня.
 Староселье — деревня.
 Хвойник — посёлок.
 Цагельня — посёлок.

Примечания

Ссылки 
 Рогачёвский райисполком

Сельсоветы Рогачёвского района